Dusun Curup (Air Besi), een plaats in Indonesië
Dusun Curup (Curup Utara), een plaats in Indonesië